Лари́са Я́ковлева:
 Яковлева, Лариса Васильевна (род. 1941) — заслуженный тренер РФ .
 Яковлева, Лариса Николаевна (род. 1963) — российский политик, депутат Госдумы.